Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1962 kam es in der Nordischen Kombination der Männer zu folgenden Einzelergebnissen:

Einzel (Normalschanze/15 km) 

Datum:  Montag 19. – Dienstag 20. Februar 1962

Teilnehmer 39 genannt; 39 gestartet; 34 gewertet;

Quellen 
 FIS, Championnat du Monde de Ski – 20.02.1962 – Combine Nordique, Offizielle Rangliste
 Nordic Combined Skiing World Championship 1962 Zakopane (POL)- Sunday, Monday 19.02 auf todor66.com, abgerufen am 17. März 2020

Nordische Kombination Manner
Manner 1962